

Mitologia
 Temi – figura della mitologia greca figlia di Urano e Gea

Astronomia 
 Temi – nome attribuito da William Pickering al presunto decimo satellite di Saturno – poi rivelatosi inesistente
 Temi – asteroide
 Temi – famiglia di asteroidi

Altri progetti